Rozgrywki o Puchar Włoch w piłce siatkowej kobiet w sezonie 2018/2019 zainaugurowane zostały 16 stycznia 2019 roku. Składały się one z ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

W turnieju o Puchar Włoch brało udział osiem najlepszych drużyn po 13. kolejce fazy zasadniczej Serie A1.

Półfinały i finał rozegrane zostały w dniach 2-3 lutego 2019 roku w  AGSM Forum w Weronie.

Puchar Włoch zdobyła drużyna .

Drużyny uczestniczące

Wyniki spotkań

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy 

2019 w piłce siatkowej
Puchar Włoch w piłce siatkowej kobiet
2019 we Włoszech